Salang (vila de l'Afganistan), població de l'Afganistan, província de Parwan.
 Districte de Salang, divisió administrativa de segon nivell de l'Afganistan, província de Parwan, capital Salang.
 Muntanyes Salang, muntanyes de l'Afganistan, a l'Hindu Kush, província de Parwan.
 Pas de Salang collada de l'Afganistan.
 Riu Salang, riu de l'Afganistan a la província de Parwan.
 Túnel de Salang, túnel de la província de Parwan a l'Afganistan.